San Isidro (Lima), districte de la Província de Lima, al Departament de Lima (Perú)
 San Isidro (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Partido de San Isidro, partido (subdivisió) de la província de Buenos Aires, Argentina
 San Isidro (Buenos Aires), capital del partido homònim de l'Argentina.